Hiroo steht für: